Мя́грека — топоним:

 Мягрека — река на северо-востоке Республики Карелия.
 Мягрека — железнодорожная станция в Кемском районе Республики Карелия.
 Мягрека — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.